Bayard kan syfta på:

 Bayard (häst) – en häst i franska riddarlegender
 Bayard (släkt) –  en nordamerikansk familj, ursprungligen en fransk hugenottsläkt
 Bayard Presse – ett förlag i Frankrike

Personer 
 Bayard (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Förnamn
 Bayard Rustin (1912–1987), en amerikansk aktivistledare
 Bayard Taylor (1825–1878), en amerikansk reseskildrare och skald

Geografi

Frankrike

 Bayard-sur-Marne – en kommun i departementet Haute-Marne

Grönland

 Kap Bayard – en udde

Haiti

 Ravine Fond Bayard – ett periodiskt vattendrag i departementet Ouest

Kanada

 Bayard Lake – en sjö i Alberta
 Lac Bayard – en sjö i Québec
 Parc de la Pointe-Bayard – en park i Québec
 Ruisseau Bayard – ett vattendrag i Québec

Schweiz

 Les Bayards – en tidigare kommun

USA

 Bayard, Iowa
 Bayard, Nebraska – en stad (city) i Morrill County
 Bayard, New Mexico
 Bayard, West Virginia

Se även
 Bayard Islands – flera
 Baie Bayard – flera
 Mount Bayard – flera